Kampf – film del 1932 diretto da Erich Schönfelder e Haro van Peski
Alles Leben ist Kampf – film di propaganda nazionalsocialista
Mein Kampf – libro di Adolf Hitler

Pagine correlate 
Kämpfer

Altri progetti